Rack – sistema standard d'installazione di componenti hardware
 Rack – personaggio di Buffy l'ammazzavampiri
 RACK – acronimo di Risk-Aware Consensual Kink, espressione dell'ambito BDSM
 Rack – attrezzo della pesistica dove si depositano i pesi (quali bilancieri, dischi di ghisa)